Loholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Loholmen, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Loholmen, Västergötland, Alingsås kommun,